Der Dreiband-Weltcup 2009/3 war das dritte UMB/CEB-Weltcupturnier im 23. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2009 im portugiesischen Matosinhos statt. Es war das achte Weltcup-Turnier in Portugal.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier in Portugal startete mit einer Sensation. Noch nie in der 23-jährigen Geschichte schieden die ersten vier der aktuellen Weltrangliste in der ersten Runde aus. Zwei Koreanern, einem Vietnamesen und einem Spanier gelang in Matosinhos diese Überraschung. Damit wurden die Karten im Kampf um den Gesamt-Weltcup neu gemischt. Erreicht Martin Horn das Halbfinale, so übernimmt er erstmals die Führung in dieser Wertung. Im Viertelfinale machte ihm aber der Koreaner Cho Jae-ho die Hoffnung zunichte. Nutznießer dieses von Überraschungen geprägten Turniers war der Belgier Eddy Merckx. Im Finale gegen Nikos Polychronopoulos siegte er mit 3:2 Sätzen und verschaffte damit dem Griechen in seinem zweiten Weltcup-Endspiel seine zweite Niederlage. Für Merckx war es der dritte Weltcup-Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Matosinhos wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
   Daniel Sánchez
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Marco Zanetti
  Kim Kyung-roul
  Martin Horn
  Roland Forthomme
  Ramón Rodriguez
  Eddy Merckx
  Nikos Polychronopoulos
  Jérémy Bury

Wildcardspieler:
2 × organisierender Verband:  Manuel Santos Oliveira,  Rui Carapuço
1 × CEB:  Filipos Kasidokostas
2 × CPB:  Alexander Salazar,  Marco Sobarzo
2 × ACBC:  Tatsuo Arai,  Dương Anh Vũ
1 × UMB:  Jozef Philipoom

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2009/1
 Dreiband-Weltcup 2009/2
 Dreiband-Weltcup 2009/4
 Dreiband-Weltcup 2009/5

2009 3
Karambolageveranstaltung 2009
Billardturnier in Portugal
Sportveranstaltung in Matosinhos